Бедуинский диалект восточного Египта и Леванта, бедави (, ) — одна из аравийских разновидностей арабского языка, на которой говорят бедуины на полуострове Синай, в Иордании, Израиле, секторе Газа, западном берегу реки Иордан и Сирии .

Согласно классификации Брюса Ингама () и Хейкки Палвы (), диалекты Синайского полуострова и пустыни Негев, а также диалекты южной Иордании, восточного побережья Акабского залива и некоторых регионов на северо-западе Саудовской Аравии относятся к северо-западным аравийским диалектам. Общее число носителей восточноегипетских и левантинских бедуинских диалектов составляет 1 млн 690 тыс. человек, из них 860 тыс. на Синайском полуострове (Египет), 700 тыс. в Иордании (в основном на востоке), 70 тыс. в Сирии (мухафазы Эс-Сувайда и Даръа) и 10 тыс. в Палестине (Иудейская пустыня и вдоль реки Иордан).

Диалекты бедави:
 диалект бедуинов северо-восточного Египта ()
 диалект бедуинов южного Леванта ()
 диалект бедуинов северного Леванта ()

См. также 
 Негевские бедуины

Примечания 

Диалекты арабского языка
Языки Египта
Языки Иордании
Языки Сирии
Языки Израиля
Бедуины